Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Nduka Odizor e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Ronnie Båthman e Rikard Bergh 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Nduka Odizor /  Christo van Rensburg (campioni)
 Tomás Carbonell /  Marcos Górriz (semifinali)

 Adriano Ferreira /  Piet Norval (quarti di finale)
 Ronnie Båthman /  Rikard Bergh (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Tel Aviv Open 1990